Alvikit ist ein mittel- bis feinkörniges magmatisches Gestein, das zu den Karbonatiten gerechnet wird. Zusammen mit seinem grobkörnigen Äquivalent Sövit bildet es die Gesteinsgruppe der Calcitkarbonatite.

Etymologie 
Alvkit wurde nach seiner Typlokalität, der Ortschaft Alvik auf der schwedischen Insel Alnön (Västernorrland), benannt.

Erstbeschreibung 
Alvikit wurde zum ersten Mal im Jahre 1942 von H. von Eckermann wissenschaftlich beschrieben.

Mineralogie 
Hauptmineral von Alvikit ist definitionsgemäß Calcit, das mit mehr als 50 Volumenprozent vertreten ist. Nebengemengteile sind Ankerit, Apatit, Klinopyroxen (Aegirin-Augit), Magnetit und Quarz, akzessorisch treten auch Fluorit und Sulfidminerale (wie Pyrit, Chalkopyrit und Galenit) hinzu, gelegentlich auch Allanit, Biotit, Chlorit, Granat (titanreich), Monazit, Phlogopit, Pyrochlor, Titanit und Wollastonit. Postmagmatisch erscheinen Apatit, Baryt, Dolomit, Orthoklas, Parisit, Rhodochrosit, Strontianit und Synchysit.

Varietäten 
Von Alvikit sind folgende Ganggesteinsvarietäten bekannt:
 Baryt-Ankerit-Alvikit
 Apatit-Alvikit
 Biotit-Alvikit
 Feldspat-Biotit-Alvikit
 Pyroxen-Biotit-Alvikit
 Chlorit-Alvikit
 Feldspat-Alvikit
 Fluorit-Alvikit
 Pikrit-Alvikit (mit Olivin-Pseudomorphosen)
 Strontianit-Alvikit
 Biotit-Wollastonit-Alvikit

Chemische Zusammensetzung 
Die nachstehende Tabelle soll die chemische Zusammensetzung von Alvikiten verdeutlichen:

Geochemie 
Alvikite unterscheiden sich von Söviten nicht nur in der Korngröße, sondern auch geochemisch. So besitzen sie im Vergleich zu Söviten generell einen höheren Gehalt an Seltenen Erden, zeigen aber bei Strontium eine Abreicherung.

Lagerstätten 
Mit Alvikiten sind Lagerstätten für Seltene Erden assoziiert, aber auch für Fluorit wie beispielsweise Amba Dongar in Indien und für Phlogopit (Barra in Indien).

Vorkommen 
 Afghanistan
 Khanneshin
 China:
 Miaoya, Hubei
 Deutschland:
 Kaiserstuhl
 Finnland
 Naantali
 Indien:
 Amba Dongar, Gujarat – Campanium bis Selandium und Bartonium – 76 ± 2 bis 61 ± 2 Millionen Jahre BP und 37,5 ± 2,5 Millionen Jahre BP
 Barra – Calymmium – 1490 Millionen Jahre BP
 Danta-Langera-Mahabar – Tertiär
 Kamthai
 Mahadwa-Bhagdari
 Mundwara, Rajasthan
 Munnar, Kerala
 Panwad-Kawant, Gujarat
 Samalpatti
 Sarnu-Dandali
 Sung Valley, Meghalaya – Turonium bis Santonium – 90 ± 10 bis 84 ± 13 Millionen Jahre BP
 Vinjamur

 Italien:
 Monte Vulture
 Polino
 Kap Verde
 Brava (Santa Bárbara)
 Kenia:
 Mount Homa
 Nyanza
 Ruri
 Tinderet
 Marokko:
 Tamazeght bei Midelt, Hoher Atlas
 Namibia:
 Dicker Willem
 Paraguay:
 Chiriguelo
 Sambia:
 Schweden:
 Alnön (Typlokalität)
 Südafrika:
 Kruidfontein
 Tansania:
 Panda Hill
 Rungwa
 Vereinigte Staaten von Amerika:
 Arkansas:
 Brazil Branch, Morrilton Dam, Oppelo und Perryville
 Potash Sulphur Springs

Einzelnachweise 

Plutonisches Gestein